Биньями́н Бейт-Халла́хми (, ; , Израиль) — израильский психолог, специалист по психологии религии, психологии личности и новым религиозным движениям.

Биография 

Окончил  в Тель-Авиве. 

В 1966 году получил бакалавра гуманитарных наук по психологии и социологии в Еврейском университете в Иерусалиме.

В 1963—1966 года служил в Военно-воздушных силах Армии обороны Израиля.

В 1968 году в Университете штата Мичиган получил магистра гуманитарных наук по клинической психологии, а 1970 году там же получил доктора философии по клинической психологии.

Во время учебы проходил практику в тюрьме Южного Мичигана, а по окончании в течение трёх лет работал клиническим психологом в Консультационном центре для студентов Мичиганского университета. 

С 1994 года — профессор и профессор-эмерит кафедры психологии факультета общественных наук Хайфского университета. Также являлся заведующим этой кафедрой.

Был приглашённым лектором в Технионе и Тель-Авивском университете, а также был приглашённым профессором в Аддис-Абебском университете, Вассар-колледже, Колумбийском университете, Королевском колледже Лондона, Нью-Йоркском университете, Пенсильванском университете, Университете штата Мичиган и Центральном Мичиганском университете.

Женат, имеет двоих детей.

Научные труды

Монографии 

 Beit Hallahmi, B. Research in Religious Behavior: Selected Readings. Belmont, California: Brooks/Cole Publishing Co., 1973.
 Argyle, M. and Beit-Hallahmi, B. The Social Psychology of Religion. London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1975.
 Hertz Lazarowitz, R., Hofman, J. E., Beit-Hallahmi, B., and Rouhana, N. Identity and the Educational Environment. School of Education, University of Haifa, 1978 (на иврите)
 Psychoanalysis and religion: A bibliography, Norwood Editions, 1978
 Shur, S., Beit-Hallahmi, B., Blasi, J. and Rabin, A. I. The Kibbutz Bibliography. Norwood, Pa.: Norwood Editions, 1981.
 Rabin, A. I. and Beit-Hallahmi, B. Twenty Years Later: Kibbutz Children Grown Up. New York: Springer, 1982.
 Israeli Connection, 1982. 
 Prolegomena to the Psychological Study of Religion. Lewisburg, PA: , 1989. 
 Sobel, Z. and Beit-Hallahmi, B. (Eds.) Tradition, Innovation, Conflict: Judaism and Jewishness in Contemporary Israel. Albany, NY: SUNY Press, 1991.
 Despair and Deliverance: Private Salvation in Contemporary Israel. Albany, NY: SUNY Press, 1992. 
 The Annotated Dictionary of Modern Religious Movements, 1994. 
 Religion, Psychopathology And Coping.(International Series in the Psychology of Religion 4). — Rodopi Bv Editions, 1996. 
 Psychoanalytic Studies of Religion : A Critical Assessment and Annotated Bibliography , 1996. 
 The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience , w/ Michael Argyle, Routledge, 1997. 
 The Illustrated Encyclopedia of Active New Religions, Sects, and Cults. New York: , 1997. 
 Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel, 1998, 
 , Contributor
 Beit-Hallahmi B. Psychoanalysis and theism: Critical reflections on the Grünbaum thesis. Lanham, MD (USA)/Plymouth (UK): Jason Aronson, 2010
 Beit-Hallahmi B. Psychological Perspectives on Religion and Religiosity. London and New York: Routledge, 2015. — 316 p. ISBN 978-0-415-68286-2, ISBN 978-0-415-68287-9, ISBN 978-1-315-74984-6.

Статьи 

 Beit-Hallahmi, B. Sexual and aggressive fantasies in violent and non-violent prison inmates. // . 1971. 35. 326-330. 
 Beit-Hallahmi B. Developing the prison fantasy questionnaire (PFQ) // . 1972. Vol 28(4). P. 551-554. 
 Beit-Hallahmi B. Some Psychosocial and Cultural Factors in the Arab-Israeli Conflict: A Review of the Literature  // . 1972. Vol. XVI. № 2. P. 269—280. 
 Beit-Hallahmi B. Stabilization of Drug use Patterns on the American Campus // Journal of Drug Education. 1972. vol. 2, 4: pp. 345-354. 
 Beit-Hallahmi B. Book Reviews : Sex in Prison: The Mississippi Experiment with Conjugal Visiting, Columbus B. Hopper. Pp. vii, 160. Baton Rouge, La., Louisiana State University Press, 1969. $5.95 // Crime & Delinquency. 1972. vol. 18, 4: pp. 423-424.
 Beit-Hallahmi B. Treating the Sex Offender // Crime & Delinquency. 1974. vol. 20, 1: pp. 33-37.
 Beit-Hallahmi B. Psychology of religion 1880–1930: The rise and fall of a psychological movement. // . 1974. 10. 84–90.
 Beit-Hallahmi B. Religion and Suicidal Behavior // Psychological Reports. 1975. vol. 37, 3_suppl: pp. 1303-1306.  
 Beit-Hallahmi B. On the “Religious” Functions of the Helping Professions // Archive for the Psychology of Religion. 1976. vol. 12, 1: pp. 48-52. 
 Beit-Hallahmi B. Overcoming the “objective” language of violence // Aggressive Behavior. 1977. 3 (3) 
 Beit-Hallahmi B.,  Religious Ideas and Psychiatric Disorders // . 1977. vol. 23, 1: pp. 26-31. 
 Beit-Hallahmi B., Rabin A. I. The kibbutz as a social experiment and as a childrearing laboratory. // American Psychologist. 1977. vol. 32. P. 532–541.
 Beit-Hallahmi B. Terrorism and criminal justice, by Ronald D. Crelinsten, Danielle Laberge-Altmejd, and Denis Szabo. Lexington, Massachusetts and Toronto: Heath, 1978, pp xv + 131 // Aggressive Behavior. 1979. 
 Beit-hallahmi B., Nevo B., Rabin A. I. Family and Communally Raised (Kibbutz) Children 20 Years Later: Biographical Data // . 1979. vol. 14. P. 215–223.
 Beit-Hallahmi B. Psychology of Religion – what do we know? // Archive for the Psychology of Religion. 1980. vol. 14, 1: pp. 228-236. 
 Ragan C., Malony H. N., Beit-Hallahmi B. Psychologists and Religion: Professional Factors and Personal Belief // . 1980. Vol. 21: 208–217. 
 Beit-Hallahmi B. Achievement Motivation and Economic Growth: A Replication // . 1980. vol. 6, 2: pp. 210-215. 
 Beit-Hallahmi B. The Kibbutz Family: Revival or Survival // . 1981. vol. 2. 3: pp. 259-274. 
 Guiora A. Z., Beit-Hallahmi B., Fried R., Yoder C. Language Environment And Gender Identity Attainment  // Language Learning. 1982. Vol. 32, No. 2. P. 289—304. 
 Beit-Hallahmi B. Dangers of the vagina // . 1985. vol. 58. P. 351-356. 
 Beit-Hallahmi B. The psychotherapy subculture: practice and ideology // . 1987. vol. 26, 3: pp. 475-492. 
 Beit-Hallahmi B. Religion and identity: concepts, data, questions // . 1991. vol. 30, 1: pp. 81-95. 
 Beit-Hallahmi B. Islam, The State and Democracy Israel's Ultra-Orthodox: A Jewish Ghetto within the Zionist State // . 179 (November/December 1992). 
 Beit-Hallahmi B. Three Ideological Traditions and the Psychology of Religion // International Journal for the Psychology of Religion. 1993, 3 (2), 95–96.
 Beit-Hallahmi B. Old Identities and New Religions in Israel // Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture, Volume 1: Issue 2-3.
 Dinur R., Beit-Hallahmi B., Hofman  J. E. First Names as Identity Stereotypes // . 1996. 136 (2):191-200
 Beit-Hallahmi B. Dear Colleagues: Integrity and Suspicion in NRM Research ,  presented at the 1997 annual meeting of the 
 Beit-Hallahmi B. Book Review: Soul on the couch: Spirituality, religion, and morality in contemporary psychoanalysis, by Charles Spezzano, Gerald J. Garguilo // . 1998. 34(4): 396-397
 Beit-Hallahmi B. Scientology: Religion or racket?  // Marburg Journal of Religion. 2003. Vol. 8. № 1.
 Beit-Hallahmi B. The return of martyrdom: Honour, death and immortality // Totalitarian Movements & Political Religions. 2003. 4 (3):11-34 
 Neria Y., Roe D., Beit-Hallahmi B., Mneimneh H., BalabanA., Marshall R. The Al Qaeda 9/11 instructions: A study in the construction of religious martyrdom. // . 2005. 35. 1-11. 
 Beit-Hallahmi B. Book Review: Ilkka Pyysiainen Magic, Miracles and Religion: A Scientist's Perspective, London: William Heinnemann, 2001. 298 pp. // . 2006. vol. 4, 1. 
 Beit-Hallahmi B. From Love to Evolution: Historical Turning Point in the Psychology of Religion // Archive for the Psychology of Religion. 2006. vol. 28, 1: pp. 49-62. 
 Beit-Hallahmi B. An Odyssey over Attachment and Religion Book Review: Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion Lee A. Kirkpatrick, Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion. New York: Guilford Publications, 2005. 400 pp.  // . 2006. vol. 4, 1. 
 Beit-Hallahmi B. REVIEW: "The Magic of Prayer: An Introduction to the Psychology of Faith". // The International Journal for the Psychology of Religion. 2005. 15. 97-98. . 
 Beit-Hallahmi B. Atheists: A psychological profile. // M. Martin (Ed.), The Cambridge companion to atheism. New York: Cambridge University Press, 2007. P. 300–317
 Beit-Hallahmi B. Do we need to restart the psychology of religion? Commentary on Belzen (2010). // . 2010. 349-357. . 
 Caldwell-Harris C. L., Wilson A. L., LoTempio E., Beit-Hallahmi B. Exploring the atheist personality: well-being, awe, and magical thinking in atheists, Buddhists, and Christians // . 2011. 14:7. P. 659-672. 
 Beit-Hallahmi B. Studying atheism and the psychology of religiosity. // Religion, Brain & Behavior. 2012. 2. 25-27. . 
 Beit-Hallahmi B. Fear of the dead, fear of death: is it biological or psychological? // Mortality. 2012. 17(4), 322–337. 
 Beit-Hallahmi B. The Cultural and the Universal in Nonbelievers: Comment on Jing (2014) // Psychological Reports. 2015. vol. 117, 1: pp. 298-301. 
 Beit-Hallahmi B. Resisting the match between religion and “spirituality”. // R. Paloutzian & C. Park (Eds.), Religion, brain & behavior. Book symposium: Handbook of the psychology of religion and spirituality (2nd ed.) 
 Beit-Hallahmi B. On neither burying nor praising religion // Critical Research on Religion. 2017. Vol. 5. № 2. P. 209-212 
 Beit-Hallahmi B. Shamanism within a general theory of religious action (no cheesecake needed) // . 2018 Jan;41:e68. . .

Примечания 

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Психологи Израиля
Исследователи новых религиозных движений
Профессора Техниона
Преподаватели Тель-Авивского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Клинические психологи